Annihilator –  gruppo musicale technical thrash metal canadese fondato nel 1984
 Annihilator – chitarra prodotta da October Guitars per Doyle Wolfgang Von Frankenstein
 Annihilator – album degli Annihilator del 2010